Knackmuß oder Knackmuss ist der Name von:

 Hans-Joachim Knackmuss (* 1936), deutscher Mikrobiologe
 Markus Knackmuß (* 1974), deutscher Fußballspieler